PLH (Polska Liga Hokejowa) – Ekstraliga polska w hokeju na lodzie
 Port lotniczy Plymouth-City